McBurney est un nom de famille notamment porté par : 

 (1817–1894), politicien américain ;
Charles McBurney (1914–1979), archéologue américain ;
 (1957-), politicien américain ;
 (1845–1913), chirurgien américain ;
 (1954-), compositeur et présentateur radio anglais ;
 (1933–2019), joueur de hockey sur glace anglais
 (1950-), politicien américain 
 (1948–2018), actrice australienne ;
Mona McBurney (1862–1932), compositrice et pianiste britannique
Simon McBurney (1957-), acteur anglais ;
 (1967-) ;
 (1902–2009) ;
 (mort en 1892), poète irlandais.